Rijksuniversiteit Limburg, later Universiteit Maastricht, 
 Rotterdamsche Lloyd, later Koninklijke Rotterdamsche Lloyd
 rode link (wiki-afkorting; cf. BL: blauwe link) 
 Regionaal Landschap